Lubuska grupa IV ligi polskiej w piłce nożnej – jedna z 18 grup polskiej IV ligi. Do rozgrywek prowadzonych w jej ramach przez Lubuski Związek Piłki Nożnej siedzibą w Zielonej Górze dopuszczonych zostaje co sezon 18 męskich drużyn seniorskich, mających swe siedziby na terenie województwa lubuskiego. Zespoły zajmujące pierwsze (mistrz województwa lubuskiego) uzyskuje bezpośredni awans do III ligi grupy III, zaś trzy najsłabsze kluby zostają relegowane do dwóch lubuskich grup klasy okręgowej: gorzowskiej i zielonogórskiej. Przed reformą w 2008 roku rozgrywki toczono w lidze o identycznej nazwie, która jednakże znajdowała się na wyższym (czwartym) poziomie rozgrywkowym.

Mistrzowie

Sezon 2021/2022 

||rowspan=14|

Sezon 2020/2021 

||rowspan=14|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=15|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=10|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=13|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=15|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=9|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=10 style="background-color:white;"|

• Do III ligi awansował Dąb Przybyszów.

Sezon 2012/2013 

 Awans do III ligi (grupy dolnośląsko-lubuskiej): Stilon Gorzów Wielkopolski i Formacja Port 2000 Mostki

Sezon 2011/2012 

 Awans do III ligi (grupy dolnośląsko-lubuskiej): Sprotavia Szprotawa i Piast Karnin
 Spadek do klasy okręgowej (grupy gorzowskiej): Meprozet Stare Kurowo, Pogoń Skwierzyna
 Wycofano z rozgrywek: Sparta Grabik (drużyna wycofała się z rozgrywek w IV lidze lubuskiej po zakończeniu sezonu)

Sezon 2010/2011 

 Awans do III ligi (grupy dolnośląsko-lubuskiej): Pogoń Skwierzyna i Spójnia Ośno Lubuskie (obie drużyny wycofały się z udziału w wyższej klasie rozgrywkowej)
 Spadek do klasy okręgowej (grupy gorzowskiej): Warta Słońsk, Błękitni Dobiegniew
 Spadek do klasy okręgowej (grupy zielonogórskiej): Piast Czerwieńsk, Carina Gubin i ŁKS Łęknica (drużyna wycofała się z rozgrywek w IV lidze lubuskiej)

Sezon 2009/2010 

 Awans do III ligi (grupy dolnośląsko-lubuskiej): Orzeł Międzyrzecz i Czarni Witnica
 Spadek do klasy okręgowej (grupy gorzowskiej): LZS Bobrówko, Odra Górzyca i Stal Sulęcin
 Spadek do klasy okręgowej (grupy zielonogórskiej): Błękitni Toporów i Lechia II Zielona Góra/UKP Zielona Góra

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Awans do III ligi (grupy dolnośląsko-lubuskiej): Vitrosilicon Iłowa i Celuloza Kostrzyn nad Odrą (w związku z wycofaniami zespołów z III ligi)
 Spadek do klasy okręgowej (grupy gorzowskiej): Pogoń Skwierzyna
 Spadek do klasy okręgowej (grupy zielonogórskiej): Błękitni Lubno
 W związku z wycofaniem się Leśnika Drezdenko po zakończeniu rozgrywek, w IV lidze utrzymała się Stal Sulęcin

Sezon 2007/2008 

 Czarni Żagań grali w barażu o awans do nowej II ligi ze zwycięzcą innej grupy IV ligi.
 Zespoły z miejsc 8-15 przeniesiono do nowej IV ligi.
 MKS Nowe Miasteczko spadło do ligi okręgowej.
 Po rozegraniu barażów Błękitni/Fadom Nowogród Bobrzański i Spójnia Ośno Lubuskie nie otrzymały licencji. W ich miejsce utrzymały się Łucznik Strzelce Krajeńskie oraz z grupy dolnośląskiej MKS Oława.

Sezon 2006/2007 

 Awans do III ligi (grupy III): Unia Kunice
 Spadek do klasy okręgowej: Carina Gubin
 MKS Nowe Miasteczko i Łucznik Strzelce Krajeńskie wzięły udział w barażach o pozostanie w IV lidze

Sezon 2005/2006 

 Awans do III ligi (grupy III): GKP Gorzów Wielkopolski
 Spadek do klasy okręgowej: Odra Górzyca, Odra Bytom Odrzański, Toroma Torzym i Budowlani Lubsko
 Fadom Nowogród Bobrzański nie przystąpili do rozgrywek IV ligi sezonu 2006/2007

Sezon 2004/2005 

 Awans do III ligi (grupy III): Pogoń Świebodzin
 Spadek do klasy okręgowej: Odra Górzyca, Toroma Torzym, Pogoń Skwierzyna i Stal Sulęcin

Sezon 2003/2004 

 Awans do III ligi (grupy III): Arka Nowa Sól
 Spadek do klasy okręgowej: Budowlani Lubsko, Polmo Kożuchów i Piast Iłowa

Sezon 2002/2003 

 Awans do III ligi (grupy III): Polonia Słubice
 Spadek do klasy okręgowej: Orzeł Międzyrzecz, Tęcza Krosno Odrzańskie, Ilanka Rzepin i Meprozet Stare Kurowo

Sezon 2001/2002 

 Awans do III ligi (grupy III): Promień Żary
 Spadek do klasy okręgowej: Pogoń Skwierzyna, Lech-Sulma Zryw II Zielona Góra, CWLKS Gubin i Sprotavia Szprotawa
 Uran Trzebicz nie przystąpił do rozgrywek IV ligi sezonu 2002/2003, dlatego w jego miejsce w IV lidze pozostawiono Pogoń Skwierzyna

Sezon 2000/2001 

 Awans do III ligi (grupy III): Lech Sulechów (Lech po sezonie połączył się z Lechią Zielona Góra)
 Spadek do klasy okręgowej: Ilanka Rzepin, Fadom Nowogród Bobrzański, Lubniewiczanka Lubniewice i Piast/Zryw II Czerwieńsk

Przypisy 

Pilka nozna
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce